Лотьє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на південний захід від Парижа, 31 км на схід від Пуатьє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Лотьє на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Лотьє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту В'єнна